

Toponymie

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Klonowo, village de la powiat de Radziejów
 Klonowo, village de la powiat de Golub-Dobrzyń
 Klonowo, village de la powiat de Tuchola

dans la voïvodie de Podlachie
 Klonowo, village

dans la voïvodie de Mazovie
 Klonowo, village

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Klonowo, village de la powiat de Działdowo
 Klonowo, village de la powiat d'Ostróda